Katehin glukozid se može odnositi na:
 Katehin-3-O-glukozid
 Katehin-3'-O-glukozid
 Katehin-4'-O-glukozid
 Katehin-5-O-glukozid
 Katehin-7-O-glukozid